Пахтаабад — топоним:

Узбекистан 
 Пахтаабад — город в Андижанской области.
 посёлок городского типа:
 Пахтаабад — в Навоийской области.
 Пахтаабад — в Сырдарьинской области.
 в Кашкадарьинской области:
 Пахтаабад — в Нишанском районе.
 Пахтаабад — в Чиракчинском районе.
 Пахтаабад — село в Термезском районе Сурхандарьинской области.

Таджикистан 
 Пахтаабад (Таджикистан) — село в Турсунзадевском районе республиканского подчинения.

См. также 
 Пахтаабадский район (значения)